Дивизион 1 1987/1988 () — 24-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1987/88 на сайте rsssf.com 

1987/1988
Алжир
Алжир
1987 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1988 году